«Love Hangover» () — песня, записанная американской певицей Дайаной Росс для её альбома Diana Ross в 1976 году. Авторами песни стали Мэрилин Маклеод и Пэм Сойер, спродюсировал запись хитмейкер тех лет Хэл Дэвис.

Песня была выпущена в качестве сингла 16 марта 1976 года. Сингл стал четвёртым сольным номером один певицы в американском чарте Billboard Hot 100, сделав её первой исполнительницей с таким количеством лидеров в чарте, также песня возглавила чарты Hot Soul Singles и Hot Dance Club Songs (последний — в 2020 году). Одновременно с версией Росс в «сотне» дебютировала версия «Love Hangover» группы The 5th Dimension, но та достигла лишь 80 позиции.

Зв исполнение песни Росс получила свою четвёртую сольную номинацию на премию «Грэмми» в категории Лучшее женское вокальное исполнение в стиле ритм-н-блюз.

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Примечания

Ссылки 



Песни 1976 года
Песни Дайаны Росс
Синглы Motown
Песни, написанные Пэм Сойер
Песни, написанные Мэрилин Маклеод
Песни, спродюсированные Хэлом Дэвисом
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs